Příjmení Hruška (Hrušková) může označovat:

Varianty 
 (něm.) Hruschka, Gruška, Gruschka, Gruska (Grusková)
 Hrůša (Gruša (Grušová), Gruscha), Hrušovský, Hruškovský atd.

Seznam lidí 
 Adolf Hruška – český operní pěvec
 Aleš Hruška (* 1985) – český fotbalista
 Blahoslav Hruška (1945–2008) – český orientalista, sumerolog, asyriolog a religionista
 Čeněk Hruška (1889–1965) – český voják a politik
 David Hruška (* 1977) – český hokejista
 David Hruška (publicista) – český publicista
 Eduard Hruska (1870-??) – rakouský politik, na počátku 20. století poslanec Říšské rady
 Ella Hruschka (1851–1912) – rakouská spisovatelka
 Emanuel Hruška (1906–1989) – slovenský architekt českého původu
 Emil Hruška (* 1958) – český spisovatel
 Emmerich Alois Hruška (1895–1957) – český spisovatel a malíř
 Eva Hrušková (* 1952) – česká herečka
 Ferdinand Hruška (1815–1862) – český soudce a politik z Litomyšle, poslanec Českého zemského sněmu
 František Hruška,  (1819–1888)
 František Hruška (fotbalista) (* 1946) – český fotbalista
 Jakub Hruška (1824–1897) – český politik
 Jan Hruška (rozcestník) – více nositelů
 Jan František Hruška (1865–1937) – český folklorista a filolog
 Jaroslav Hruška – lékař, spisovatel a politik známý pod pseudonymem H. Uden
 Jaroslav Hruška (sochař) – český sochař
 Julie Hrušková (1928–2017) – převaděčka a politická vězeňkyně komunistického režimu
 Karel Hruška (1891–1966) – český operní pěvec
 Karel Hruška (malíř) – český malíř
 Ladislav Hruška – více nositelů
 Libor Hruška (* 1965) – český herec a režisér
 Luboš Hruška (1927–2007) – čs. voják, politický vězeň, tvůrce Památníku obětem zla
 Marie Hrušková (* 1939, [?]) – česká spisovatelka, scenáristka a pedagožka
 Martin Hruška (* 1981) – český fotbalista
 Martin Hruška (archivář) – český archivář a spisovatel
 Martin Hruška (režisér) – slovenský rozhlasový režisér
 Matúš Hruška (* 1994) – slovenský fotbalista
 Milan Hruška (rozcestník) – více nositelů
 Miloš Hruška (1924–1997) – československý výtvarný pedagog a sochař
 Miriam Hrušková (1959–1982) – česká zpěvačka
 Pavel Hruška (* 1941) – československý atlet, běžec
 Petr Hruška (rozcestník) – více nositelů
 Radim Hruška (* 1984) – český hokejista
 Roman Hruška (1833–1896) – český advokát a politik
 Václav Hruška (1909–????) – český fotbalista
 Vladimír Hruška (* 1957) – český fotbalista
 Zdeněk Hruška – více nositelů
 Zdenka Hrušková, uměleckým jménem Zdenka Sulanová (1920, České Budějovice – 2004) – česká herečka a zpěvačka

Související články 
 Hrušková (), vesnice, část okresního města Sokolov
 Birner, Pirner, Birnbaum
 Hrušov
 Hrušovany (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení